Данный список стран мира по потреблению нефти основан на данных BP, опубликованных в ежегодном Статистическом обзоре мировой энергетики 2016 (Statistical Review of World Energy 2016). Потребление нефти за 2015 год приведено в миллионах тонн в год, в тысячах баррелей в день и в процентах (%) от мирового потребления. Таблица отсортирована по колонке «Потребление, млн тонн/год». Нефть имеет различную плотность, поэтому больший объём нефти не всегда означает более высокую массу (см. данные Австралии и Тайваня).

Примечания 

Нефть
Мировая экономика
Нефть